Carson Foster, Amerikaans zwemmer
Charles Foster Kane, Amerikaans acteur
Gloria Foster, Amerikaans actrice
Hal Foster, Amerikaans striptekenaar (Prins Valiant)
Jodie Foster, Amerikaans actrice
Mark Foster, Engels zwemmer
Norman Foster, Brits architect
Pops Foster, Amerikaans contrabassist
Steve Foster, Engels voetballer
Tim Foster, Engels olympisch roeier
Foster Botanical Garden, botanische tuin op Oahu (Hawaï)
Wet van Foster 
 Foster (Missouri)
 Foster (Nebraska)

en is ook een verwijzing naar liefdadigheidsorganisatie Foster Parents Plan  (Plan International)